Az SV Wehen Wiesbaden II a Németországban, Wiesbadenben található SV Wehen Wiesbaden tartalék labdarúgócsapata.

További információk 
Az SV Wehen Wiesbaden II adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

Német labdarúgócsapatok